Mario Gabriele Andretti, ameriški dirkač Formule 1, * 28. februar 1940, Motovun, Hrvaška.

Življenjepis 
Mario Gabriele Andretti, bolj znan kot Mario Andretti, je upokojeni italijansko-ameriški dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1978 s šestimi zmagami in eden najuspešnejših avtomobilističnih dirkačev v zgodovini ZDA. V sezoni 1977, sezoni pred naslovom, je osvojil tretje mesto v prvenstvu s štirimi zmagami (eno več kot prva dva, Niki Lauda in Jody Scheckter), a tudi kar sedmimi odstopi, ki so ga stali boljše uvrstitve. Med letoma 1965 in 1994 je vsakič nastopal na dirki Indianapolis 500, dosegel je eno zmago leta 1969, dve drugi mesti v letih 1981 in 1985 ter eno tretje mesto, prvič ko je nastopal, leta 1965. 

Tudi oba njegova sinova, Michael in Jeff, sta dirkača, tako kot tudi nečak John ter vnuk Marco.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog.)

Glej tudi 

 seznam ameriških dirkačev

Sklici 

Rojeni leta 1940
Živeči ljudje

Svetovni prvaki Formule 1
Ameriški dirkači v 20. stoletju
Ameriški vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Alfini dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Naturalizirani državljani ZDA
Italijanski Američani
Italijanski dirkači